Ligota Książęca bezeichnet mehrere Orte in Polen

 Ligota Książęca (Namysłów) (Fürsten-Ellguth), Dorf in der Landgemeinde Namysłów, Powiat Namysłówski
 Ligota Książęca (Rudnik) (Herzoglich Ellguth), Dorf in der Landgemeinde Rudnik, Powiat Raciborski